Brezo puede referirse a:

Varias plantas de la familia Ericaceae
 Brezo común: Calluna vulgaris.
 Varias especies del género Erica
 el nombre común de la planta Erica arborea
 el nombre común de la planta Erica australis
 el nombre común de la planta Erica cinerea
 el nombre común de la planta Erica lusitanica
 el nombre común de la planta Erica multiflora
 el nombre común de la planta Erica scoparia (brezo blanquillo)
 el nombre común de la planta Erica umbellata
 el nombre común de la planta Erica vagans

Lugares
Sierra del Brezo, una cadena montañosa en la provincia de Palencia (España)
Virgen del Brezo, un santuario en el paraje anterior